Верби́лки (, ) — назва кількох географічних об'єктів у Білорусі та Росії.

— село в Щучинському районі Гродненської області.

Вербилки — селище міського типу в Талдомському районі Московської області.
 Вербилки — залізнична станція Савеловського напрямку в Талдомському районі Московської області.
 Вербилки (міське поселення) — муніципальне утворення в Талдомському районі Московської області.